Чикаго може бити:
 Чикаго, трећи град по величини у Сједињеним Америчким Државама, у држави Илиноис..
 Чикаго (позориште), позоришни мјузикл по тексту Џона Ендера и Фреда Геба
 Чикаго (филм), амерички филм из 2002. године, добитник 7 оскара.
 Чикаго (музичка група), америчка рок група, основана 1967. у Чикагу.
 Чикаго (блуз), правац у блуз музици
 Чикаго хаус, музички стил
 Чикаго (штампа), системска врста слова на Мекинтош оперативним системима од 1984. до 1997.
 Чикаго (ријека), ријека у САД
 334 Чикаго, астероид број 334
 Чикаго (друштвена игра са коцкама), друштвена игра са коцкама
 Чикаго (друштвена игра), друштвена игра на табли
 Чикаго (позоришни комад), позоришни комад Морин Далас Воткинс ()
 Чикаго (нијеми филм), нијеми филм Сесил Б. Демила () из 1927.
 Чикаго (драма), драма Мајкла Картиза () из 1938
 Чикаго (мјузикл), мјузикл из 1975
 Чикаго (филм из 2002), мјузикл из 2002
 Чикаго (манга), манга Јумија Тамуре (јап. -{田村 由美, Yumi Tamura}-).
 Чикаго (пјесма), пјесма Карла Сандбурга 
 Чикаго (роман), серија романа издавачке куће (-{Bastei}-)
 Чикаго (школа), правац изучавања социологије и економије
 Џуди Чикаго, феминистичка умјетница и списатељица